Джейк Чеймберз (), обычно просто Джейк () — один из главных героев саги о Тёмной Башне, мальчик одиннадцати лет. Появляется в первой книге цикла — «Стрелок».

Мальчик всегда предпочитал, чтобы его звали Джейком, так он представляется и стрелку при знакомстве с ним, родители же звали его Джоном, а экономка семьи Джейка, которая была ему намного ближе, чем его собственные родители, называла его Бама.

Внешность 

Джейк — красивый светловолосый мальчик одиннадцати лет, но выглядевший младше своего возраста. У него ярко-синие глаза. В младшем возрасте он был даже похож на девочку, пока не убедил родителей коротко остричь его. До того, как попасть в мир Роланда, Джейк выглядит чистеньким и аккуратным ребенком. В момент смерти был одет в синие джинсы с коричневой заплаткой над коленом и рубашку из грубой ткани, соответственно, после гибели он предстает в таком виде перед Стрелком.

Характер 

Джейк — мальчик для своего возраста умный и развитый. Он никогда не был близок с родителями, у него было несколько хороших приятелей, но настоящих друзей — нет. Самым близким ему человеком до событий цикла была домоправительница родителей, что характеризует его одиночество в достаточной степени.

Отец Джейка, Элмер — профессионал высокого класса, и из-за этого Джейк стал ненавидеть любые проявления профессионализма, и был недалек уже от ненависти к себе самому, так как перенял многие черты отца.

После своей гибели он встречается с Роландом Дискейном, и встреча эта становится поворотной для него. Искренне полюбив стрелка, Джейк простил ему даже предательство, обернувшееся очередной его гибелью. Он стал учеником, другом, и, в некотором роде — вассалом и сыном Роланда. Развились и усилились такие грани характера, как отвага, решительность, выдержка. Он стал подмастерьем-стрелком.

История

«Стрелок» 
Преследуя Человека в Чёрном Роланд впервые встречает Джейка на заброшенной железнодорожной станции. Стрелок измученный жарой, усталостью и жаждой падает в бессознательном состоянии. Мальчик спасает ему жизнь, давая воды и еды. После недолгого разговора, Джейк рассказывает, что не знает как попал в мир Роланда, и то, что начал забываться. Стрелок предлагает ему посмотреть на "фокус", ловко вертя пулю между пальцев, заставляя мальчика впасть в транс и вспомнить всё. Выясняется: Его зовут Джон Чеймберз, но он всегда хотел, чтобы его звали Джейк. Родители не ненавидят своего сына, просто у них нет времени на него. Воспитанием занимаются многочисленные няньки и репетиторы. Джейк учится в самой престижной школе, и он необычайно взрослый для своих лет. У него нет друзей, есть только приближенные люди. Он ходит в боулинг. Из-за работы своего отца, мальчик возненавидел профессионализм, и начал ненавидеть себя. Однажды, в один день, Джейк выходит из дома, направляясь в школу. Он весь аккуратненький, чистенький и ухоженный. Несет с собой сумку с учебниками, где лежит превосходный ланч, сделанный Экономкой. Джейк останавливается у пешеходного перехода, размышляя о сможет ли он побить свой рекорд в боулинге. Краем глаза он видит человека в черном, который толкает его на дорогу. Кадилак переезжает его, ломает спину, повреждает внутренние органы, и за одно давит сумку. Кровь вырывается мощной струей из рта Джейка, течет из носа и ушей. Он задается вопросом: "Вот так всё это и кончается?", а после думает, как сильно он поцарапал колени. Человек в черном прикинувшись священником проходит сквозь толпу. Джейк его видит, а после восторгается видом своих ногтей, и что он никогда их не грыз. Смотря на свою руку, он умирает. Поняв, что мальчик неопасен и постоять за себя не сможет, Роланд решает взять его с собой. В дороге, Стрелок и Джейк привязываются, обретают связь "Отца и Сына". Однако, в конце поисков, Человек в черном ставит тяжелейший выбор для Роланда: либо дать уйти возможности узнать о Тёмной башне, либо спасти Джейка. Стрелок выбирает первое, давая мальчику упасть в пропасть. Позднее Роланд долго сожалеет о сделанном выборе.

«Извлечение троих» 
Когда Роланд берёт под контроль Джека Морта, после того как открыл третью дверь (к тому времени Роланд уже успел извлечь в свой мир Эдди Дина и Одетту Холмс / Детту Уокер), он видит Джейка Чеймберза, который является очередной жертвой Морта. Стрелок вселяется в убийцу и из-за того, что не хочет смотреть на смерть "названого сына", убивает его самого, тем самым создавая временной диссонанс. В одной Джейк умирает и встречается с Роландом, а в другой нет, что заставляет его и Стрелка потихоньку сходить с ума.

«Бесплодные земли» 
Роланд, Эдди и Сюзанна извлекают Джейка в Срединный Мир, посредством полового совокупления Сюзанны с одним из Первородных демонов в каменном круге. До своего вторичного попадания в мир Роланда Джейк сбегает с экзамена в школе Пайпера и, влекомый ка, набредает на книжный магазин "Манхэттенский ресторан для ума", где покупает две значимые для дальнейшего сюжета книги: "Чарли Чу-Чу" и "Загадки..". После визита в магазин находит пустырь с Розой и Ключом, который поможет в дальнейшем попасть Джейку в мир Роланда. Джейк заглядывает внутрь Розы и обнаруживает там все солнца вселенной, после чего теряет сознание. Когда Джейк приходит в себя и возвращается домой, получив выговор от родителей, идет спать.

На следующий день Джейк рано утром собирает вещи, крадет отцовский пистолет и сбегает из дома. После чего направляется в дом стража-привратника, по пути встретив Эдди в раннем возрасте. Джейк благополучно побеждает стража-привратника, открыв дверь и вставив найденный Ключ в проем двери с надписью "Мальчик". Открыв дверь Джейк попадает в Срединный Мир.

Роланд, Эдди, Сюзанна и теперь Джейк продолжают свой путь по Тропе Луча. Джейк находит еще одного члена ка-тета, Ыша, ушастика-путаника, особенного зверька в Срединном Мире, обладающего способностью говорить. После   Речного Перекрестка, небольшого городка, ка-тет доходит до шаткого и не внушающего доверия моста, отделяющего их от города Лад. На середине моста происходит неприятный случай, Ыш чуть не срывается с креплений, но успевает зацепиться за палец Джейка, что поставило последнего в опасное положение. Эдди спасает Джейка, что отвлекает членов ка-тета от появления Гашера, представителя "седых" города Лад. Гашер похищает Джейка и уносит в глубины города.

Гашер избивает Джейка и несет на базу "седых", что-бы воспитать из него такого же как и он. После того как Гашер доводит Джейка до своей базы он представляет его своему лидеру, Тик-Таку, который начал жестоко расспрашивать его. В это время Роланд выслеживает базу "седых" с помощью Ыша. Дойдя до дверей обители Роланд врывается на базу и убивает всех ее жителей. Тик-Така удалось только ранить. Тем временем Эдди и Сюзанне удается разбудить Блейна, поезд-искусственный интеллект, который должен провести их через Бесплодные земли и доставить в Топику. Блейн доводит Джейка, Роланда и Ыша до своего вокзала и после решения загадки простых чисел Блейн пускает ка-тет в себя и отправляется в путь. Роланд бросает вызов Блейну, по условиям которого Блейн остановится на станции Топика, если ка-тет сможет загадать загадку, на которую он не сможет дать ответ.

«Колдун и кристалл» 
Роман начинается с победы ка-тета Роланда над Блейном посредством алогичных загадок, и благополучно высаживаются в Топике. Ка-тет, обнаружив что эта Топика из параллельной вселенной и поражена супергрипом, проходят через его пустынные улицы и червоточины, аномалии вызванные "сдвигом мира с места". Роланд рассказывает историю своей первой любви, после чего они доходят до странного зеленого дворца по середине дороги. Попав в него ка-тет обнаруживает Тик-Така из "Бесплодных земель" и Рэндалла Флегга, давнего врага Роланда. Роланд едва не лишил жизни Флегга, выстрелив в него из пистолета Джейка, после чего они вновь возвращаются на Тропу Луча.

«Волки Кальи» 
Ка-тет движется по лесу и Джейк обнаруживает что за ними следят. Познакомившись с ними, ка-тет узнал что это поселенцы города Калья Брин Стерджис, и они нуждаются в помощи стрелков. Уже несколько поколений странные антропоморфные существа на серых лошадях делают набеги на городок и забирают половину всех детей. Ка-тет решается на помощь. После общего собрания и представления ка-тета городу проводится голосование насчет либо оказывания сопротивления Волкам, либо бездействия. Голосование заканчивается неопределенно. После собрания Джейк обнаружил, что Сюзанна каждую ночь отправляется на болото и питается всякой живностью: крысами, жабами и рыбами. Ка-тет решает бездействовать. В последующие дни стрелки выслушивают историю отца Каллагэна, человека, попавшего в Срединный Мир из Нью-Йорка, и узнают что он прячет в своей церкви самую могущественную часть Радуги Мерлина, Черный Тринадцатый. Роланд обещает забрать его у Каллагэна, ведь это Глаз Короля, и он сводит с ума любого, кто решится в него посмотреть.

Джейк знакомится с местным ребенком, Бенни Слайтманом, и уезжает жить на ранчо его отца. В одну из ночей Джейк и Бенни решили переночевать в палатке на утесе, перед границей со страной Волков - Тандерклепом. Джейк долго не может уснуть и вдруг, обнаруживает на стороне Тандерклепа две фигуры, в которых узнает Энди, древнего робота посыльного (со множеством других функций) и отца Бенни. Джейк решается разобраться с этим и в одну из ночей, идет на место их встречи. Пройдя в глубь расположенного там леса Джейка освещает ярким светом прожектора. Джейк видит перед собой странное сооружение, под названием "Доган". Механический голос доносится из микрофона и спрашивает Джейка пароль. Джейк отвечает 99, число, давно преследующее его ка-тет и "Доган" впускает его. Там Джейк обнаруживает огромное количество монитором и всяческой техники. Джейк смотрит на мониторы и видит что они транслируют разные части "Догана" и Кальи, что шокировало его. На одном из мониторов он видит приближающегося Энди и отца Бенни и прячется в чулане. Пришедшая пара вошла в "Доган" и, что то написав на клавиатуре, вызвали механический голос, которому доложили о ложных планах Роланда насчет битвы с Волками. После их ухода Джейк возвращается и рассказывает историю Роланду.

Роланд продолжил держать всю деревню в курсе своих ложных планов впредь до рокового дня.

Наступает день битвы. Джейк вместе с Бенни и еще с 2-мя детьми побежали к одной из пещер, раскидывая разные детские вещи для ложного следа и запутывания Волков, пока Роланд, ка-тет и Сестры Орисы, клан, состоящий из женщин, умеющих бросать тарелки с заостренной кромкой, сидят в засаде. На обратном пути один из детей попадает в кроличью нору и ломает ногу, поэтому Джейку пришлось действовать. Дети вытаскивают беднягу из норы под его жуткие крики и спешат к засаде. Добежав к Роланду Джейк становится в засаду и ждет. Волки проходят по следу из детский вещей и попадают в ловушку, Роланд и остальные выскакивают и убивают Волков с двумя потерями, Маргарет Эйзенхарт, одной из Сестер Орисы и Бенни, который обезумел увидев смерть Маргарет.

Ка-тет одержал победу. Пока Калья празднует победу, пропадает Сюзанна, телом которой завладела Миа, мать ребенка, которого она зачала извлекая Джейка.

«Песнь Сюзанны» 
Бесследно пропала Сюзанна.

Джейк и Роланд 
Роланда и Джейка связывают сложные отношения. После того, как Джейк спасает Стрелку жизнь, дав ему напиться на насосной станции, они привязываются друг к другу. Джейк, в некотором смысле, становится учеником и сыном Роланда. Даже после того, как стрелок не спас Джейка в конце первой книги, мальчик любит Роланда и стремится вернуться в его мир. После повторного «Прихода» Джейка в мир Роланда связь между ними становится еще более прочной. Джейк намного ближе к Роланду, чем остальные члены ка-тета. Из-за Джейка в третьей части Роланду приходится рисковать жизнью, спасая его от «седов». Кроме того, Роланд воспринимает Джейка как равного, а не как мальчика. Ка-тет Роланда прислушивается к советам Джейка. В поезде мальчик наравне с другими участвует в состязании загадок и так, как и все, слушает историю Роланда о его приключениях в Меджисе, хотя для 12-летнего мальчика это намного тяжелее, чем для остальных.

Персонажи цикла «Тёмная Башня»